Ольховка — деревня в Черлакском районе Омской области России. Входит в состав Татарского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Татарское сельское поселение».

География 
Ольховка находится на юге-востоке региона, в пределах Курумбельской степи, являющейся частью Чебаклы-Суминской впадины, на берегу р. Иртыш, примерно в 7 км от государственной границы с Казахстаном.

Абсолютная высота — 96 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 181 человек мужчин — 92, женщин — 89	(50,8 и 49,2 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 74 % от общей численности населения в 274 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Выезд к федеральной автотрассе А-320.

Ближайшая железнодорожная станция — Черлак находится в нп. Черлак примерно в 4 км к востоку.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Черлакского района
Населённые пункты на реке Иртыш